Álvaro Fernández (1981) spanyol futó, olimpikon
 Álvaro Fernández (1982) spanyol kajakozó
 Álvaro Fernández (1985) uruguayi válogatott labdarúgó
 Álvaro Fernández (1998) spanyol labdarúgókapus
 Álvaro Fernández (2003) spanyol labdarúgó